♄ (символ Юникода ) может означать:

 планету Сатурн в астрономической и астрологической символике;
 свинец в алхимической символике.